Борисоглебский Муромский монастырь — в 18 км от Мурома
 Ростовский Борисоглебский монастырь — в 19 км от Ростова